Гусар — єврейське, угорське та українське прізвище.

 Гусар Василь Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гусар Віктор Юхимович — випускник Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича, математик-прикладник, член НСЖУ, підприємець у м. Києві.
 Гусар Володимир Михайлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гусар Іван Васильович — український агроном, фермер на Тернопільщині.
 Гусар Карой — угорський консервативний політик, журналіст.
 Гусар Юхим Семенович — журналіст, літератор, краєзнавець.
 Гусар-Струк Данило — український поет, критик, літературознавець, редактор англомовної «Енциклопедії України» («Encyclopedia of Ukraine»).

Див. також 
 Гусар
 Гусар (значення)
 Гусари
 Ґусар

Єврейські прізвища
Угорські прізвища
Українські прізвища